Са́дківці — село в Україні, в Шаргородському районі Вінницької області. Населення становить 635 осіб.

Географія 
У селі річка Садківка впадає у Мурафу.

Література 
 Ка́литинка // Історія міст і сіл Української РСР : у 26 т. / П.Т. Тронько (голова Головної редколегії). — К. : Головна редакція УРЕ АН УРСР, 1967 - 1974 — том Вінницька область / А.Ф. Олійник (голова редколегії тому), 1972 : 788с. — С.720 (Садківці)

Посилання 
 Погода в селі Садківці
  — S. 198. 
  

Села Вінницької області